Gianfranco Terenzi (1941-2020), homme politique saint-marinais ;
 Marc Terenzi (1978-), chanteur américain ;
 Tonhi Terenzi (1969-), escrimeur italien ;
 Umberto Terenzi (1900-1974), prêtre italien ;